Vincenzo Tommasini ist der Name folgender Personen:

* Vincenzo Tommasini (Politiker) (1820–1892), italienischer Politiker
 Vincenzo Tommasini (Komponist) (1878–1950), italienischer Komponist